Llengua:
 Castellanismes són elements lingüístics del castellà que s'utilitzen en una altra llengua.
 Moviment:
 Nacionalisme castellà és un moviment que defensa el reconeixement nacional de Castella.